Украинцева — русская фамилия.

Известные носители 
 Украинцева, Владислава Викторовна (род. 1971) — чемпионка России по парусному спорту, участница Летних Олимпийских игр 2000 года.
 Украинцева, Светлана Викторовна — российский и американский геронтолог, профессор.

Примечания